Le Chevalier rouge peut être : 
 Un personnage du cycle arthurien
 Un personnages des processions de Lille
 Le nom d'un avion de l'aviation royale du Canada ayant effectué des vols acrobatiques de 1958 à 1969
 Le nom d'un poisson
 Une série de bande dessinée jeunesse néerlandaise créée par Willy Vandersteen en 1959 dans le quotidien De Standaard